Marques kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Marques, Normandie, Département de la Seine-Maritime,

Italien 

 Marche, region,

Mexiko 

 Hacienda de Márquez, ort, Guanajuato, Irapuato, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar